La Coppa Radivoj Korać 2009 è la 7ª Coppa di Serbia di pallacanestro maschile (la 3ª con il nome di Coppa di Serbia).

Squadre
Le squadre qualificate sono le cinque squadre partecipanti alla Lega Adriatica 2008-09, le prime due classificate al termine del girone di andata della Košarkaška liga Srbije 2008-2009, più la squadra vincitrice della Coppa di Serbia del secondo livello. 

Crvena zvezda
FMP Železnik
Hemofarm STADA
Partizan Igokea
Vojvodina Srbijagas

Borac Čačak
Lions Vršac

Metalac Valjevo (vincitore)

Tabellone

Finale

Voci correlate 
Košarkaška liga Srbije 2008-2009

Collegamenti esterni 

Pallacanestro nel 2009
Coppa di Serbia di pallacanestro maschile